Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1989/90 стала итальянская «Сампдория», обыгравшая в финале «Андерлехт».

Предварительный раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй этап

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1989-90 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1989 году
Футбол в Европе в 1990 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА